Oceanijska rukometna federacija
Oceanijska hokejska federacija